U-97- niemiecki okręt podwodny(U-Boot) typu VIIC z okresu II Wojny światowej.

Dowódcy 
28.09.1940 -05.1942 - Udo Heilmann

05.1942-14.10.1942 - Friedrich Bürgel

2.02.1943-16.06.1943 - Hans-Georg Trox

Przydział w flotyllach 
28.09.1940-31.01.1941 - 7 Flotylla treningowa (szkolenie)
1.02.1941-31.10.1941 -7 Flotylla treningowa
1.11,1941-30.04.1942- 23 Flotylla 
1.05.1942-16.06.1943-29 Flotylla

Zatopione lub uszkodzone statki

Przypisy 

Okręty podwodne typu VIIC